Steichen ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Steichen (1899–1971), luxemburgischer Politiker
 Edward Steichen (1879–1973), luxemburgisch-amerikanischer Fotograf
 René Steichen (* 1942), luxemburgischer Politiker und Manager